O Parque de Jigokudani (地獄谷野猿公苑 Jigokudani Yaen Kōen) é uma atração turística localizada na cidade de Yamanouchi, na província de Nagano, no Japão. Além das águas termais, o parque é notório por atrair numerosos macacos da neve, que buscam amenizar a baixa sensação térmica.

Ligações externas

Banho quente de macacos da neve vira atração turística no Japão

Turismo no Japão